1.A HRL 1991./92. je bila prva sezona hrvatskog rukometnog prvenstva uz sudjelovanje 6 klubova. Prvakom je postala momčad Zagreb Loto.

Tablica

Doigravanje za prvaka

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 178
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.

Poveznice 
 1.B HRL 1991./92.
 2. HRL 1991./92.
 3. HRL 1991./92. 
 Hrvatski kup 1992. 

1991-92
m-1A